FastStone Image Viewer — программа для просмотра изображений в Microsoft Windows. Включает в себя файловый менеджер, базу данных и основные функции редактирования изображений. Считается одной из наиболее популярных программ в своём классе. Является бесплатной для домашнего использования начиная с версии 3.5. Для коммерческой деятельности необходима покупка лицензии. Написана на языке программирования Delphi. Разработчик — компания FastStone Soft.

Возможности 
Основные возможности программы включают просмотр, редактирование и пакетное преобразование изображений. Также имеется возможность создавать слайд-шоу, используя различные эффекты перехода и звуковое сопровождение. Программа поддерживает почти все растровые графические форматы (BMP, CUR, GIF, ICO, JPEG, JPEG 2000, PCX, PNG, PSD, TGA, TIFF, WMF и др.), распространённые RAW-форматы фотокамер (CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, MRW, ORF, SRF, DNG и др.), а также некоторые форматы видео. На официальном сайте, помимо обычной, доступна версия программы, не требующая установки.

Возможности программы:

 Полноэкранный просмотр с возможностью настраиваемого масштабирования.
 Поддержка нескольких мониторов
 Управление библиотекой изображений, обработка тегов, поддержка перетаскивания.
 Ведение многоуровневой истории изменений изображения.
 Отображение гистограмм.
 Просмотр информации из EXIF.
 Просмотр и редактирование комментариев в JPEG-файлах.
 Сравнение изображений (от 2 до 4 одновременно).
 Просмотр многостраничных TIFF-файлов.
 Удаление или уменьшение эффекта красных глаз.
 Изменение размеров, разрешения; кадрирование.
 Изменение экспозиции, оттенка, насыщенности; цветокоррекция.
 Работа с цветовыми пространствами.
 Добавление специальных эффектов, надписей, искажений и др.
 Пакетная обработка изображений с переименованием, редактированием и конвертированием.
 Создание слайд-шоу с возможностью сохранения в виде EXE-файла.
 Создание индекс-листов и списков изображений.
 Получение изображений со сканера.

Примечания

Ссылки 
 
 Обзор программы на iXBT (12 июля 2006 года)

Программы для просмотра изображений
Программное обеспечение для Windows
Программы для организации изображений